Barmby ist der Familienname folgender Personen:

 John Goodwyn Barmby (1820–1881), englischer Frühsozialist und Unitarier
 Nick Barmby (* 1974), Fußballspieler und -trainer
 Pauline Barmby (* 1972), kanadische Astronomin und Professorin an der University of Western Ontario